T2 je lahko:
 North American T-2 Buckeye, ameriško šolsko vojaško letalo
 Mitsubishi T-2, japonsko šolsko vojaško letalo
 T-2, slovensko podjetje
 T-2 mikotoksin, trihotecenski mikotoksin
 T2 tanker, tip ameriškega naftnega tankerja
 Terminator 2: Sodni dan, ameriški znanstvenofantastični film